Gickelsberg är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Liberec, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Gickelsberg är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gickelsberg är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Holubník,  meter över havet,  km öster om Gickelsberg. Runt Gickelsberg är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Liberec,  km sydost om Gickelsberg. Omgivningarna runt Gickelsberg är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Liberec (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre